Синявское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России.

Воронежская область
 Синявское сельское поселение — входит в Таловский район.

Ростовская область
 Синявское сельское поселение — входит в Неклиновский район.